Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Florkiewicz – polski matematyk
 Władysław Florkiewicz – polski lekarz 
 Wojciech Florkiewicz – polski lekkoatleta